Termin -{S15}- ima više značenja.

 S-oznake, S15: Čuvati od toplote
 Alotropske modifikacije sumpora, -{S}-15 ciklični alotrop sumpora